Anders Jonsson kan syfta på:

Anders Jonsson (journalist)
Anders Jonsson (militär)
Anders Jonsson i Mora, riksdagsledamot från Dalarna 1964-1976
Anders Jonsson i Sundsbyn, riksdagsledamot från Värmland 1856-1869
Anders Johnson, skriftställare
Anders W. Jonsson, centerpartistisk politiker
Anders Johnson (agronom) (1795-1854), agronom